Mike di Meglio (ur. 17 stycznia 1988 w Tuluzie) – francuski motocyklista.

Kariera 
Pierwszy raz wystąpił na mistrzostwach świata 6 kwietnia 2003 roku w Grand Prix Japonii, zajmując 22. miejsce. Pierwszy raz na podium stanął podczas wyścigu o Grand Prix Wielkiej Brytanii w 2003 roku. Zajmując drugie miejsce, tracąc niecałe 2,5 sekundy. Po raz pierwszy wygrał 23 października tego samego roku w Grand Prix Turcji. Na kolejne zwycięstwo czekał prawie pięć lat kiedy to w swoim domowym wyścigu stanął na najwyższym stopniu podium w klasie 125 cm³. Po wyścigu o Grand Prix Australii zapewnił sobie pierwszy tytuł mistrzowski.

Będąc na fali od razu postanowił przenieść się do klasy 250 cm³, startował w barwach Aspar Racing Team u boku Alvaro Bautisty. W debiutanckim starcie, di Meglio ruszał z trzeciego pola startowego, lecz bardzo szybko, bo jeszcze na pierwszym okrążeniu, spadł i był 11, następnie przedzierał się przez stawkę, żeby pod sam koniec wyprzedzić Bautistę i Rafaela de Rosę, kończąc zmagania na najniższym stopniu podium. Kolejne wyniki nie były już tak imponujące, choć udało się zaliczyć jedno 2. miejsce w Portugalii.

2010 był kompletną klapą, Francuz nie dogadywał się ze swoim motocyklem i nie odegrał żadnej roli w mistrzostwach. Podobnie działo się w 2011, 2012 i 2013, szukając jak najlepszego dla siebie rozwiązania, di Meglio zmieniał zespoły, motocykle, jednak nigdy nie zbliżył się do dyspozycji z 2008, gdy wygrywał tytuł 125cm3.

Kolejna szansa przyszła w 2014, Mike otrzymał propozycję od Avintia Racing, żeby ścigać się w królewskiej klasie, lecz w stawce 27 motocyklistów zajął 3. miejsce..., ale od końca, 3-krotnie punktował (12, 13 i 14. miejsce). W następnym sezonie zebrał 8 punktów, zajmując 24. miejsce.

Statystyki

Sezony

Klasy wyścigowe

Starty 

Francuscy kierowcy MotoGP
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Tuluzie